Osoby:
 Axel Gotthard – niemiecki historyk

Inne:
 Gotthard – statek
 Gotthard – szwajcarski zespół muzyczny

Zobacz też:
 Gotard
 Gothard
 St. Gotthard